L'expression Rivière des Prairies peut signifier:

Toponymes 

Rivière des Prairies (Montréal), un cours d’eau séparant les villes de Montréal et de Laval (Île Jésus), au Québec, au Canada.
Rivière des Prairies (petite rivière Bleue), un affluent de la Petite rivière Bleue, coulant dans la partie Sud de la péninsule gaspésienne, entièrement dans la municipalité de Saint-Honoré-de-Témiscouata, dans la MRC de Témiscouata, au Québec, au Canada.
Rivière des Prairies (rivière Vermillon), un affluent de la rivière Vermillon (La Tuque), coulant du côté Ouest de la rivière Saint-Maurice, dans le territoire de la ville La Tuque, en Mauricie, au Québec, au Canada.
Rivière des Prairies (rivière au Serpent), un affluent de la rivière au Serpent, coulant dans Passes-Dangereuses, dans la MRC Maria-Chapdelaine, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec, au Canada.